Schily ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schily (1892–1955), deutscher Hüttendirektor, Verbandspolitiker
 Johann Leonhard Wenzelaus Schily (1808–1869), deutscher Notar, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Jenny Schily (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Julia Schily-Koppers (1855–1944), deutsche Malerin
 Konrad Schily (* 1937), deutscher Mediziner und Politiker (FDP)
 Otto Schily (* 1932), deutscher Politiker (SPD)
 Victor Schily (1811–1875), deutscher Rechtsanwalt, Teilnehmer an der Revolution 1848/49

Siehe auch:

 Schilli